Виборас има више значења:

 Виборас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Виборас (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику